śliwa – rodzaj drzew i krzewów z rodziny różowatych
 Śliwa – wieś w Polsce, w powiecie iławskim
 Śliwa – polskie nazwisko
 Śliwa, właściwie Patryk Dariusz Śliwiński (ur. 1991) – polski raper
 J.P. Śliwa – album Piotra Roguckiego

Zobacz też